Кимхи - фамилия (, иначе Камхи; ср. Штейншнейдер, НВ, XI, 133; многие представители французской ветви Кимхи носили — неизвестно почему — прозвище Petit; современная итальянская форма Кимхи — Кимики) — выдающаяся еврейская фамилия, жившая уже в начале XII в. в Испании и Провансе, а впоследствии в Италии, Турции, Сирии и Англии.

Ранний представитель фамилии Кимхи, о котором сохранились известия, — это Исаак Кимхи, живший в последней четверти XI века. В XII и XIII веках фамилия Кимхи дала известных еврейских грамматиков и лексикографов: 
 Иосифа бен-Исаака Кимхи, 
 его сыновей, Давида и 
 Моисея Кимхи (см. ниже) и 
 Мордехая бен-Исаака Кимхи.

В XIV в. фамилия Кимхи была значительно распространена во Франции и Италии. Из отдельных представителей Кимхи можно отметить Самуила Кимхи, написавшего в 1346 г. философский аллегорический комментарий к «Perek Schirah». 

Около 1300 г. в Нионе (Франция) жил литургический поэт и галахист р. Исаак бен-Мордехай Кимхи, известный под именем . Он составил «Azharot», , включенный в Карпантраский махзор, и, по-видимому, комментарий к «Azharot» p. Соломона ибн-Гебироля. О его талмудические познаниях свидетельствует масса респонсов р. Соломона Адрета (Рашбо), адресованных на его имя . 

Из отдельных представителей К. в XVIII и XIX вв.: 
 Израиль Кимхи, автор Abodat-Israel (ср. Asulai, s. v. ), комментарий на Абоду, — респонс его помещен в респонсах p. Paфаила Мелдолы, «Majim Rabbim»; 
 Самуил Кимхи, раввин в Константинополе в первой половине XVIII в., — его респонсы помещены в «» (Константинополь, 1734);
 Соломон Кимхи, написавший во второй половине XIX в. антикараимское сочинение «Melechet Schelomo» (1862 г.), уничтоженное по распоряжению главного раввина османских евреев за крайнюю нетерпимость к караимам; ему же принадлежат: «Jaahel Schelomo» (Смирна, 1870) и «Jeme Schelomo» (Салоники, 1874);
Яков Кимхи; — автор «Schoschanat Jacob» (комментарий к трактатам Беца и Таанит, 1748 г.).

Персоналии 
В хронологическом порядке
 Кимхи, Иосиф бен-Исаак (1105—1170) — грамматик, экзегет, поэт и переводчик. Его два сына:
  (РеМаК, רמ״ק; ок. 1127—1190) — комментатор и грамматик; старший брат и учитель Давида Кимхи.
 Кимхи, Давид (РаДаК; 1160?—1235?) — средневековый раввин, филолог-гебраист, комментатор Танаха (еврейской Библии).

 Кимхи, Давид (1928—2010) — израильский разведчик, генеральный директор Моссад.
 Кимхи, Алона (род. 1966) — израильская актриса и писательница.

Топоним 
 Кимхи () — община в уезде Нари, провинция Баккан, Вьетнам.

Примечания

Литература 
 
 M. Steinschneider, в Monatsschr., XXXIV, 528;
 A. Berliner, ib., XXXIV, 382 и в «Hildesheimer Jüberschrift», p. 105;
 F. Frankl, Die Familie Kimchi, в Monatsschr., XXXIII, 552 и сл.; id., Ersch u. Gruber, II, 36, p. 54 и сл.;
 Gross, GJ, p. 417 и сл.;
 Landshuth, Amude ha-Abodah, 124;
 Страшун, в , I, 47. [По J. Ε. VII, 493—498].